«Курс анатомии» — кинофильм.

Сюжет 
В фильме находит отражение нелегкий путь студента медицинского института (на примере США) при постижении основ медицинской науки, где кроме многочисленных учебных трудностей находится место для радостей, любви и грусти расставания с близкими.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1989 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Тома Эберхардта
Фильмы Touchstone Pictures